Francheville (Côte-d'Or)
 Francheville (Eure)
 Francheville (Jura)
 Francheville (Marne)
 Francheville (Métropole de Lyon)
 Francheville (Meurthe-et-Moselle)
 Francheville (Orne)
ook:
La Francheville, Ardennes